Alami (El) (en arabe ) est un patronyme marocain. Le nom peut être écrit différemment en raison de sa latinisation.

Personnalités notoires

 Abdelaziz El Alami Hassani (1938-2014), homme d'affaires marocain, ancien directeur de la Banque Commerciale du Maroc ;
 Abdelhadi Alami Srifi (1941-), propriétaire du groupe Dounia Hôtels et ancien membre du bureau exécutif du RNI ;
 Abderrazak Afilal el-Alami Idrissi (19?-), député marocain et ancien président de l'Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM) ;
 Abdeslam Ben Mchich Alami (559-626), maître du fondateur de la tariqa Chadhiliyya ;
 Ahmad ibn Idris (1760-1837), soufi et enseignant marocain ;
 Ahmed Alami (1939-), homme politique marocain, ancien ministre de la Santé du Maroc ;
 Ahmed el-Alami (1939-2003), magistrat marocain, président de chambre à la Cour Suprême du Maroc ;
 Ahmed Lahlimi Alami (1939-), homme politique marocain, ancien ministre marocain et patron du Haut-Commissariat au Plan ;
 Ahmed Ouali Alami (1982-), footballeur marocain évoluant au sein du KAC de Kénitra ;
 Amyn Alami (1962-), homme d'affaires marocain, fondateur de la banque d'affaires Casablanca Finance Group ;
 Anass Houir Alami (1968-), homme d'affaires marocain, président de la Caisse de dépôt et de gestion, président de Barid Al Maghrib (Poste du Maroc) ;
 Brahim El Alami (1930-2000), chanteur, auteur et compositeur marocain.
 Driss Ben Omar El Alami (1917-2002), ancien ministre des Postes et des Télécommunications et général au sein de l'armée marocaine ;
 Faydi al-Alami (18?-19?), maire de Jérusalem de 1906 à 1909 ;
 Idriss ben Al Hassan Al Alami (1925-2007), poète et écrivain marocain ;
 Karim Alami (1973-), tennisman marocain ;
 Laila Lalami (1968-), écrivaine marocaine ;
 Lamis al-Alami (1943-), personnalité politique palestinienne, ministre de l'Éducation et de la Culture dans le Gouvernement Salam Fayyad de juin 2007.
 Mohamed el-Alami (19?-), homme politique marocain, ancien ministre du commerce extérieur ;
 Mohamed Saâd Alami (1948-), homme politique marocain, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Modernisation des Secteurs publics ;
 Mohammed al-Harraq al-Alami (1772-1845), soufi et poète marocain.
 Mohammed Benlarbi al-Alami (1914-2010), ambassadeur, résistant et militant nationaliste marocain, signataire du Manifeste de l'indépendance ;
 Mohammed Drissi Alami Machichi (1947-), homme politique marocain ancien ministre de la justice ;
 Mohammed ibn Mohammed Alami (1932-1993), poète et écrivain marocain de langue arabe ;
 Moulay Hafid Elalamy'(1960-), ancien « patron des patrons » marocain et fondateur du Groupe Saham ;
 Moussa al-Alami (1897-1984), nationaliste et homme politique palestinien ;
 Moussa al-Alami (18?-19?), maire de Jérusalem ;
 Mustapha Mchiche Alami (1932-), homme politique marocain, député de la circonscription de Kénitra ;
 Noureddine Benomar Alami (1948-), homme politique marocain, ancien ministre de l'Environnement ;
 Rachid Talbi El Alami (1958-), homme politique marocain, ancien ministre de l'Industrie, du Commerce et des Télécommunications ;
 Rania Alami (2001-), coureuse cycliste marocaine ;
 Sidi Kaddour El Alami (1742-1850), compositeur marocain du Melhoun ;
 Youssouf Amine Elalamy (1961-), écrivain marocain ;
 Mohamed Alami Nafakh-Lazrak (19?-), homme d'affaires marocain.

Autres 
 Alamy, un moteur de recherche, une alternative à google image
 Groupe El Alami, un des plus grands groupe du Maroc, le groupe est fondé par Abdelaziz El Alami en 1950

Famille chérifienne idrisside
Alami
Alami
Patronyme marocain
Grande famille de Salé